Футбольная лига в сезоне 1921/22 — 30-й сезон Футбольной лиги Англии. В этом сезоне Третий дивизион был разделён на две секции, Северную и Южную, в каждую из которых вошло по 20 команд. В Третий южный дивизион перешли почти все участники Третьего дивизиона предыдущего сезона, тогда как в Третий северный дивизион вошли в основном новички, ранее не игравшие в Футбольной лиге.

Чемпионом Англии в третий раз в своей истории стал «Ливерпуль». Второй дивизион выиграл «Ноттингем Форест». Третий северный дивизион выиграл «Стокпорт Каунти». Третий южный дивизион выиграл «Саутгемптон».

Первый дивизион

Результаты матчей

Второй дивизион

Результаты матчей

Третий северный дивизион

Результаты матчей

Третий южный дивизион

Результаты матчей

Ссылки 
 Футбольная лига 1921/22 на RSSSF.com 

1921
Футбол в Англии в сезоне 1921/1922
Английский чемпионат
Английский чемпионат